Joop Mulder (1953-2021), oprichter van het Nederlandse Oerol Festival
 Johan Nicolaas Mulder (1915-1991), Nederlands luchtmachtofficier